«Пуля» () — кинофильм 1996 года режиссёра Жюльена Темпла по сценарию Брюса Рубенштейна и . Рурк также занимался подбором музыки к фильму.

Сюжет 
Бутч Стейн по прозвищу «Пуля» выходит из тюрьмы, где отбывал восьмилетний срок за ограбление магазина, которого он не совершал. У ворот тюрьмы его встречают младший брат Руби и старый товарищ Лестер. Выходец из еврейской семьи среднего класса, «Пуля» может начать свою жизнь сначала, но впечатления, полученные в исправительном учреждении, и тяжёлая наркотическая зависимость не оставляют ему выбора. 

Сюжет развивается на фоне непростых семейных взаимоотношений главного героя. Старший брат Льюис — полусумасшедший бывший солдат, раненый на Вьетнамской войне. Младший — неплохой художник, проводит время, разрисовывая дома. Спивающийся отец считает Бутча неудачником, сломавшим жизнь всей семье.

Приехав в Бруклин, первым делом Бутч грабит случайных наркоманов и употребляет отнятый у них наркотик. Уличное прошлое также не отпускает Бутча — криминальный авторитет Танк ищет его, чтобы расквитаться за старые дела, подсылает к нему своих помощников и в конечном итоге добивается своего. Стейна хоронят по еврейскому обряду. Однажды, когда Танк в одиночестве возвращается домой, брат Бутча Луи нападает на него и перерезает ему горло.

В ролях 
 Микки Рурк — Бутч «Пуля» Стейн
 Эдриен Броуди — Руби Стейн
 Тупак Шакур — Танк
 Тед Левин — Льюис Стейн
 Джон Инос III — Лестер
 Джерри Грэйсон — Сол Стейн
 Донни Уолберг — Шелби «Биг Боллс» Хорн
 Майкл Кеннет Уильямс — Хай Топ
 Стретч — Даллас
 Питер Динклэйдж — менеджер по строительству

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-боевики США
Детективные фильмы США
Фильмы Джулиена Темпла
Фильмы Village Roadshow Pictures
Фильмы New Line Cinema
Фильмы на английском языке